Сирья — название нескольких рек в России, в Пермском крае

 Сирья (приток Кондаса) — приток Кондаса
 Сирья (приток Уролки) — приток Уролки
 Большая Сирья
 Западная Сирья